Mit Six Days werden bezeichnet:

 Internationale Sechstagefahrt, Motorsportveranstaltung im Endurosport
 Sechstagerennen, Veranstaltung im Bahnradsport